Le championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 19 ans est une compétition sportive internationale de volley-ball. Il est organisé par la Confédération européenne de volley-ball (CEV). Il a été créé en 1966. Il se déroule tous les deux ans depuis 1982. Les équipes sont composées de femmes âgées de dix-neuf ans ou moins.

Historique

Palmarès

Tableau des médailles

Apparitions

Meilleures joueuses par tournoi 
2006 –  Natalia Gontcharova 
2008 –  Naz Aydemir 
2010 –  Caterina Bosetti 
2012 –  Damla Çakıroğlu 
2014 –  Tijana Bošković 
2016 –  Anna Kotikova
2018 –  Valeria Battista
2020 –  İpar Kurt

Notes et références

Articles connexes 
Championnat d'Europe féminin de volley-ball des moins de 18 ans
Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 21 ans
Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 19 ans

Liens externes 
Le site de la CEV